Radamés Gnattali (1906 - 1988) - arranjador, compositor e pianista brasileiro
 Radamés Lattari (1957) - ex-treinador de voleibol brasileiro
 Radamés Martins Rodrigues da Silva (1986) - futebolista brasileiro que atua como atacante
 Radamés Treviño (1945 - 1970) - ciclista olímpico mexicano

Ver também
 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de música‏
Desambiguações de sobrenomes